L'ultimo cacciatore, film diretto da Antonio Margheriti (1980)
L'ultimo cacciatore (Last of the Dogmen), film diretto da Tab Murphy (1995)